Lichtenburg (plaats), plaats in Zuid-Afrika
 Lichtenburg (concentratiekamp), concentratiekamp in nazi-Duitsland